Władysław Dąbrowski (podinspektor) – podinspektor Policji Państwowej przed II wojną światową
 Władysław Dąbrowski (1891–1927) – major Wojska Polskiego, kawaler orderu Order Virtuti Militari
 Władysław Dąbrowski (1906–1939) – kapitan Wojska Polskiego
 Władysław Dąbrowski (1920–2020) – pułkownik WP w stanie spoczynku, uczestnik bitwy o Monte Cassino
 Władysław Dąbrowski (ur. 1947) – piłkarz, były zawodnik klubów sportowych, m.in. Legii Warszawa i Widzewa Łódź
 Władysław R. Dąbrowski (ur. 1940) – dr inż., kapitan jachtowy, były mąż Marzeny Trybały, związany z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 Władysław Dąbrowski (fizyk) – profesor dr hab. inż., Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 Władysław Dąbrowski (architekt) - architekt działający w Odessie, Chersoniu, Moskwie

Przypisy